Bismarck Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bismarck Township (Arkansas)
 Bismarck Township (Michigan)
 Bismarck Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Bismark Township